Павел Абрамович Трубченко (1901 — 1963) — директор Никопольского южнотрубного завода (1950—1963), лауреат Сталинской премии (1951).

Родился в 1901 году в Екатеринославе в семье рабочих.

Работал слесарем-инструментальщиком на Днепропетровском трубопрокатном заводе им. Ленина. После того, как без отрыва от производства окончил Днепропетровский металлургический институт, занимал инженерные и руководящие должности вплоть до начальника цеха.

С 1937 г. заместитель главного инженера Никопольского южнотрубного завода. В августе 1941 г. был одним из руководителей эвакуации цехового оборудования на Урал, там работал на Новотрубном заводе.
Сразу после освобождения Никополя от немецкой оккупации вернулся в город и был назначен главным инженером Южнотрубного завода.

С начала 1950 по 1963 г. директор Никопольского ЮТЗ (сменил на этом посту Николая Тихонова, будущего председателя Совета Министров СССР). При нём были построены заводские цеха: трубоэлектросварочный (1955), новый труболитейный (1955), геологоразведочных труб № 6 (1956), первый в СССР трубо-прессовый цех № 3 (1958), трубоволочильный цех № 2 (1959), трубопрессовый цех № 4 (1961). В Никополе построен Дворец культуры (1956).

В 1958 г. выпуск труб увеличился по сравнению с 1940 г. в 8 раз.
Во время Семилетки (1959 — 65) объём производства труб вырос на 44 %.

Сталинская премия 1951 года — за разработку и освоение производства бесшовных труб большого диаметра. Награждён орденом Ленина (1949) — за монтаж прокатного стана «Великий штифель» по производству труб большого диаметра для бакинских нефтяников.

Умер в 1963 году. Его именем названа улица в Никополе.

Источники 
 Фото http://nikopol.do.am/publ/50_vydajushhikhsja_nikopolchan/36_pavel_trubchenko_trubnyj_genij/2-1-0-72
 Фото https://myslide.ru/presentation/skachat-nikopolskij-yuzhnotrubnyj-zavod
 Фото https://www.centravis.com/about-us/history/
 https://ppt-online.org/42821
 ОЛ